K moři je název těchto děl:

 K moři (film) – film Šimona Koudely z roku 2000
 K moři (novela) – novela Petry Soukupové z roku 2007 oceněná Cenou Jiřího Ortena